

Манвел — місто, штат Північна Дакота
 Манвел — місто, штат Техас